Jonkowo (plaats), plaats in Polen
 Jonkowo (gemeente), gemeente in Polen